Сектор може бити:

 Сектор (геометрија), део круга (кружни исечак) омеђен луком на кружници и дужима од крајева лука до центра круга.
 Сектор (рачунарство), физички део површине хард-диска, који има облик исечка кружног прстена.
 Сектор (перон), део површине железничког перона.
 Сектор (економија), привредни сектор.